Гупијер може да се односи на:

 Гупијер (Ер), насељено место у Француској, у департману Ер
 Гупијер (Ивлен), насељено место у Француској, у департману Ивлен
 Гупијер (Калвадос), насељено место у Француској, у департману Калвадос
 Гупијер (Приморска Сена), насељено место у Француској, у департману Приморска Сена